Discordia (tłum. z łac. "Niezgoda") – drugi album studyjny Natalii Nykiel, wydany 20 października 2017 przez Universal Music Polska. Tytuł manifestuje niezgodę artystki na nowe i wątpliwe reguły narzucane przez współczesny świat. Na albumie pojawili się twórcy jak: Bunio, Kamil Durski, Julia Marcell, Maria Peszek, Dawid Podsiadło i Igor Walaszek. Wydano również edycję specjalną albumu z dodatkowymi utworami wyprodukowanymi przez Duita i grupę Kamp!. Płytę promują trzy single: "Spokój", "Kokosanki" i "Total błękit".

Lista utworów

Wersja standardowa

Wersja deluxe 
Oprócz utworów powyżej zawiera dodatkowe piosenki:

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy Natalii Nykiel
Albumy electro
Albumy popowe